Axel Albrecht Henrik Rosencrantz, född 1 januari 1835 på Svabesholm, Södra Mellby socken, Kristianstads län, död 28 februari 1899 i Ystad, var en svensk ryttmästare och amatörmålare.

Han var son till översten Henrik Ludvig Rosencrantz och miniatyrmålaren Clara Fredrika von der Lancken och från 1863 gift med friherrinnan Viveka Sofia Amalie Ramel och bror till Ingeborg von Schwerin samt morbror till Ingeborg Julia Rikardis (Richessa) von Schwerin.

Tryckta källor
Svenskt konstnärslexikon del V sid 525, Allhems Förlag, Malmö. 

Svenska målare under 1800-talet
Män
Födda 1835
Avlidna 1899
Personer från Södra Mellby socken
Svenska militärer under 1800-talet